Села:
 Глибока Долина — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Глибока Долина — Полтавська область, Гадяцький район
 Глибока Долина — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Глибока Долина — Полтавська область, Хорольський район
 Глибока Долина — Рівненська область, Дубенський район
 Глибока Долина — Харківська область, Зміївський район